1. skupina americké zóny Davis Cupu 2010 představovala první výkonnostní skupinu Americké zóny s pěti účastníky.

Účastníci 
Nasazené týmy
  (postup do Play-off Světové skupiny 2010)
  (postup do Play-off Světové skupiny 2010)
Nenasazené týmy 
  (sestup do 2. skupiny v roce 2011)

Průběh zápasů

Pavouk

Zápasy 1. kola

Dominikánská republika vs. Uruguay

Zápasy 2. kola

Kolumbie vs. Kanada

Brazílie vs. Uruguay

Zápasy 2. kola – Play-off

Dominikánská republika vs. Kanada

Reference 
  1. skupina Americké zóny na Davis Cupu

Davis Cup 2010